El podestà era el máximo cargo civil del gobierno de las ciudades del centro y norte de la Italia medieval. Existen numerosos palacios denominados Palacio del Podestà (en italiano Palazzo del Podestà) y que, por tanto, hacen referencia a dicho cargo público:
 Palacio del Podestà (Asís);
 Palacio del Podestà (Asti);
 Palacio del Podestà (Bérgamo);
 Palacio del Podestà (Bolonia);
 Palacio del Podestà (Castell'Arquato);
 Palacio del Podestà (Florencia);
 Palacio del Podestà (Forlì);
 Palacio del Podestà (Novara);
 Palacio del Podestà (Rímini);
 Palacio viejo del Podestà (San Gimignano);
 Palacio nuevo del Podestà (San Gimignano);
 Palacio del Podestà (Verona);
 Palacio del Podestà (Montevarchi).

Ayuntamientos del Renacimiento